Friedrich Bergius, um químico e industrial alemão
 Karl Heinrich Bergius
 Peter Jonas Bergius

Desambiguações de sobrenomes